Bij de Peruaanse marine zijn er vier schepen geweest die de naam Almirante Grau gevoerd hebben. Deze schepen zijn vernoemd naar de Peruaanse admiraal Miguel Grau Seminario.

 BAP Almirante Grau (1907), een voormalige Peruaanse bepantserde kruiser.
 BAP Almirante Grau (1959) (ex HMS Newfoundland), een voormalige Peruaanse lichte kruiser van de Crown Colonyklasse, in 1973 hernoemd tot Capitán Quiñones.
 BAP Almirante Grau (1973) (ex Hr. Ms. De Ruyter), een Peruaanse lichte kruiser van de De Zeven Provinciënklasse.
 BAP Almirante Grau (1986) (ex Hr. Ms. De Zeven Provinciën), de Peruaanse kruiser van de De Zeven Provinciënklasse Aguirre voerde van 1986-1988 de naam Almirante Grau.